One Piece - Japán mangasorozat.
Come Back in One Piece - Aaliyah amerikai énekesnő és DMX rapper kislemeze.
One Piece: Unlimited Cruise - 2008-ban Wii-re kiadott videójáték